Сак — многозначный термин:

 Сак — сачок большого размера.
 Сак — сумка, мешок из материи для вещей.
 Сак — широкое и длинное женское пальто.

Топонимы 
 Сак — река в Ирландии.
 Сак — остров в Таиланде.
 Сак-Актун — затопленная пещерная система в Мексике; по данным на 2013 год — вторая по протяжённости пещера в мире
 Сак-Посл — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Сак-Элга — река в западной части Челябинской области России, относящаяся к самым малым рекам.

Персоналии 
 Сак, Александр Николаевич (1890—1937) — белорусский советский религиозный и общественный деятель, поэт.
 Сак, Владимир Трофимович (1944—2001) — советский футболист
 Сак, Станислав (ум. после 1433) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Сак, Конрад — ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии в 1302—1306 годах.
 Сак, Фридрих-Самуил-Готфрид (1738—1817) — протестантский богослов.

См. также 
 САК
 Саки
 Сака
 Саке